Il sortilego può essere:
 colui che compie un sortilegio, pratica magica
 colui che compie un sortilegio, pratica divinatoria